Перекриття́ може означати:
 Перекриття — внутрішня горизонтальна огороджувальна конструкція будинку або споруди, що сприймає і передає на несучі стіни та інші вертикальні опори постійно та тимчасово діючі навантаження.
 Перекриття у гірничій справі — огороджувальна (розділова) конструкція, застосовувана при підземній розробці потужних пластів корисних копалин, яка огороджує (розділяє) шари корисної копалини, що її виймають, і обвалюваної породи. Розрізняють перекриття: щитові (з залізобетонних балок або труб), гнучкі (металеві, полімерні) та міжшарові (настил з бетонних плит або деревини, металева сітка, шар породи чи корисної копалини товщиною 0,3—0,6 м). Міжшарові перекриття застосовують при пошаровій розробці покладів корисної копалини.
 Перекриття — тактичний прийом у шаховій партії, в шаховій композиції, що полягає у розташуванні фігури на лінії дії далекобійної фігури, трапляється коли лінію між атакованою фігурою і фігурою, яка її захищає, перекривають фігурою суперника. Перекриття є складовою ряду ідей в шаховій композиції — перекриття Вюрцбурга — Плахутти, перекриття Грімшоу, українське перекриття Грімшоу, перекриття Гольцгаузена, перекриття Лейбовіча, тощо.
 Перекриття — дія за значенням «перекрити», «перекривати».

Примітки

Посилання